Dziennik panny służącej – powieść Octave’a Mirbeau
 Dziennik panny służącej – film z 1946
 Dziennik panny służącej – film z 1964
 Dziennik panny służącej – film z 1982
 Dziennik panny służącej – film z 2015